Star Trek («Звёздный путь») — компьютерная игра во вселенной «Звёздного пути» в жанре шутер от третьего лица, созданная канадской компанией Digital Extremes и выпущенная японской компанией Bandai Namco Games в 2013 году.

Действие игры разворачивается во вселенной Звёздного пути Кельвина, между событиями фильмов Звёздный путь и Стартрек: Возмездие, и следует за приключениями капитана Джеймса Т. Кирка и команды корабля Звёздного флота USS Enterprise.

Сюжет 
Звездолёт Федерации «Энтерпрайз» получает сигнал бедствия с космической станции в системе двойной звезды. Помехи мешают телепортации, поэтому Кирк и Спок отправляются на станцию на космическом челноке. Там они встречают Т’мар, подругу детства Спока, которая рассказывает им, что на станции они с помощью устройства Гелиос собирали энергию для терраформирования планеты Вулкан. Сурок, отец Т’мар рассказывает, что на базу, где находилось устройство, напали горны и украли Гелиос. Хотя устройство использовалось в мирных целях, оно имеет мощный деструктивный потенциал и несёт большую угрозу галактике.

Игровой процесс 
Игра представляет собой шутер от третьего лица, позволяя также играть двум игрокам в кооперативе за Кирка и Спока. Во время презентации игры на E3 Стив Синклер назвал кооператив брооперативом ( от ). В однопользовательской игре во время прохождения главы нельзя переключаться между героями, однако к игре может подключиться ещё один игрок, тем самым превратив игру в мультиплеерную.

Способности Кирка и Спока сильно различаются. Если персонаж капитана Кирка более типичен для шутеров, то геймплей вулканца построен на других акцентах. Например, Споку доступны объединение разумов и нервная стимуляция. У каждого из героев своё оружие, подходящее для их стилей игры. Кирк оснащён мощным фазером, а Спок бесшумной морозящей пушкой. По мере продвижения игрока по сюжетной линии, ему начисляются очки, которые позволяют разблокировать дополнительные функции оружия.

Критика 

Большинство иностранных и отечественных изданий давали игре нейтральные или негативные отзывы. Так, многие критики написали, что игра может быть интересна только поклонникам вселенной «Звёздного пути». Иван Чернявский из Absolute Games написал: «Она могла бы быть значительно короче, и тогда не успела бы надоесть, а визуально удачные моменты вроде ходьбы по поверхности космической станции в магнитных ботинках хотелось бы пересказывать друзьям больше, чем ироничные посты пользователей про баги, глюки и неработающий на стадии запуска кооперативный режим». Игромания назвала игру «боевиком ниже среднего уровня» и отметила, что реализовать её можно было гораздо лучше, задатки для этого были.

Интересные факты  
 
 До выхода игры был снят рекламный ролик, в котором Уильям Шетнер обвиняет Горна в том, что тот выиграл у него в кооперативном режиме и между ними завязывается драка. Драка повторяет сцену из сериала, но время от времени они останавливаются, чтобы отдышаться.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2013 года
Компьютерные игры по мотивам фильмов
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Звёздный путь (игры)
Компьютерные игры, разработанные Digital Extremes